Dolsk peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Dolsk, une gmina de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Dolsk, une ville de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Dolsk, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.